Tambwe ist der Familienname folgender Personen:
 Amissi Tambwe (* 1988), burundischer Fußballspieler
 Aristot Tambwe-Kasengele (* 2004), kongolesischer Fußballspieler
 Elisabeth Bakambamba Tambwe (* 1971), österreichische Choreografin und Künstlerin kongolesischer Abstammung
 Patiyo Tambwe (* 1984), kongolesischer Fußballspieler